Argelos (Landes)
 Argelos (Pyrénées-Atlantiques)